William Inge est le nom de plusieurs personnalités :
 William Inge (1913-1973), dramaturge américain ;
  (1260-1322), homme de loi britannique ;
  (1860-1954), prêtre anglican ;
  (1802-1846), homme politique américain.